Haller-kastély, Szentpál, Arad megye
 Bethlen–Haller-kastély, Küküllővár, Fehér megye
 Haller-kastély, Kapjon, Kolozs megye
 Haller-kastély, Kerelőszentpál, Maros megye
 Haller-kastély, Marosugra, Maros megye
 Haller-kastély, Zoltán, Maros megye
 Haller-kastély, Csákigorbó, Szilágy megye